Кри́стиан Кейн (; род. 27 июня 1972, Даллас) — американский актёр и певец. Известен по ролям в таких телесериалах, как «Воздействие», «Ангел» и по фильмам «Молодожёны» и «Подержанные львы».

Ранние годы 
Кейн родился в Далласе, Техас. Его настоящее имя Кристофер Майкл Шорт. Среди его предков — индейцы чероки, его двоюродным братом является кантри-певец Бранден Харт. Родители Кейна участвовали в родео. Когда Кристиан был в 8 классе, семья переехала в Норман, Оклахома. В Техасе и Оклахоме Кейн состоял в команде по американскому футболу. Кристиан поступил на факультет истории искусств, но решил, что хочет быть актёром и отправился в Лос-Анджелес. В Лос-Анджелесе Кейн работал рассыльным в агентстве по поиску талантов.

Карьера

Актёрская карьера 
Свою первую роль Кейн получил в 1997 году в телесериале «Слава Лос-Анджелеса», в котором сыграл роль кантри-певца из Канзаса. В 1999 году он получил роль адвоката Линдси Макдональда в сериале Джосса Уидона «Ангел» и Джека Чейза в телесериале «Рядом с домом». Позже он сыграл в фильмах «Молодожёны» и «Стрелянные львы». Также Кейн появился в эпизодах фильмов «Нью-йоркское такси», «Жизнь или что-то вроде того» и «Ночь пятницы». В 2007 году снялся в клипе Кэрри Андервуд на песню «So Small». В 2009 году Кристиан Кейн появился в психологическом триллере «Укрытие», а в 2010 году в романтической драме «Со школьных лет». В 2008—2012 годах Кристиан играл одну из главных ролей в телесериале «Воздействие». Также он снимался в нескольких малобюджетных фильмах, таких, как инди-фильм «Тинкер» и семейный фильм про скачки «Пятьдесят к одному». С 2014 по 2018 годы снимался в фантастическом сериала «Библиотекари».

Музыкальная карьера 
В 1998 году Кристиан Кейн и Стив Карлсон организовали рок-группу Kane. Группа гастролировала в США, Великобритании и Германии. Первый альбом группы под названием Kane вышел в 2000 году, а второй — Live in London — в 2004 году. В состав группы входили Кристиан Кейн (фронтмен, гитара), Стив Карлсон (ритм-гитара, бэк-вокал), Джейсон Саутард (соло-гитара), Уилл Эменд (бас-гитара) и Райан Бейкер (барабаны). В 2010 году они выпустили третий альбом, The House Rules, занявший в Billboard 54 место. После распада группы Стив Карлсон продолжил сольную карьеру. Кристиан не написал новых песен, но постоянно исполняет старые на различных мероприятиях.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Певцы и певицы США
Киноактёры США